Schmand (auch Schmant) bezeichnet:

 Schmand bzw. Sauerrahm, eine Saure Sahne
 In einigen Regionen süße Sahne, Kaffeesahne
 Schmutz
 Schlamm
 In der Fachsprache bei Erdbohrungen ist Schmant der Bohrschlamm. 
 Regional für Schneeregen oder Regen mit Schnee
 Abfallprodukt beim Pfeifenrauchen, das nach Verbrennung im Rauchutensil verbleibt; insbesondere szenetypischer Begriff unter Cannabisrauchern
 Synonym für Milchhaut
 Aloys Schmand (1901–1983), deutscher Caritasdirektor

Siehe auch:
 Schmandt